Пу́блий Петро́ний Турпилиа́н ():
  — монетный триумвир около 18 года до н. э.;
 Публий Петроний Турпилиан — консул 61 года, внук предыдущего.